Сурка — название нескольких рек в России:
 Сурка (приток Кувака) — река в Татарстане
 Сурка (приток Линтовки) — река в Свердловской области
 Сурка (приток Суры) — река в Пензенской области
Сурка (приток Шоры) — река в Марий Эл и Татарстане

См. также 
 Кордон Сурка (Пензенская область).